

Città del Vaticano 
Piazza San Pietro – piazza della Santa Sede
Piazza San Pietro a Roma nella pittura – serie di vedute della suddetta

Italia 
Piazza San Pietro – piazza di Assisi in provincia di Perugia
Piazza San Pietro - piazza di Assemini nella città metropolitana di Cagliari
Piazza San Pietro - piazza di Villa San Pietro nella città metropolitana di Cagliari